Rede Católica de Rádio (RCR) é uma associação de emissoras vinculadas a instituições da Igreja católica, como arquidioceses, dioceses e congregações religiosas e grupos de cristãos leigos.

O principal objetivo é promover a comunhão entre as emissoras, partilhando e colocando em comum, aquilo que é possível, a partir da realidade de cada uma, respeitando sempre a grande diversidade continental do Brasil e as características regionais.

Filosofia da RCR 
A filosofia da RCR é fundamentalmente contribuir para o bem comum de todos:
 Partilhar os valores comercializados, após terem sido cobertos os custos operacionais da rede.
 Fazer intercâmbio de experiências bem sucedidas e auxiliar as emissoras através de cursos e treinamentos nas áreas de Gestão e Comercialização.
 Possibilitar à Igreja do Brasil, um canal para fazer seus pronunciamentos.

Funcionamento da RCR 
Criada para proporcionar agilidade, a RCR é administrada por um Conselho composto pelos representantes dos proprietários, gestores das emissoras que possuem geradoras de satélite, alguns sócios fundadores e pela União de Radiodifusão católica – Unda/Brasil. 

Possui escritório com secretário executivo em São Paulo, sucursal de Jornalismo em Brasília e repórteres em alguns estados do Brasil. Supervisiona os programas que são colocados em comum na Rede via satélite. A comercialização de publicidade é terceirizada para uma agência representante.

Programação da RCR 
 Jornal Brasil Hoje
 Plantão RCR - Notícia
 A Palavra da CNBB
 Consagração a Nossa Senhora
 Igreja no Rádio
 Com a Mãe Aparecida
 RCR em Debate
 Conta Comigo (em rede com a Rede Vida)

Ligações externas 
 

C
Empresas fundadas em 1994
Igreja Católica no Brasil
Estações de rádio cristãs do Brasil